Каспарян () — армянская фамилия. Образована от мужского личного имени Каспар.

Известные носители 
 Каспарян, Артём (род. 1995) — нидерландский боксёр.
 Каспарян, Генрих Моисеевич (1910—1995) — советский и армянский шахматист, шахматный композитор, международный арбитр по шахматной композиции.
 Каспарян, Дмитрий Рафаэлевич (род. 1939) — энтомолог, доктор биологических наук, специалист по систематике перепончатокрылых, наездников семейства Ichneumonidae.
 Каспарян, Карек Ованесович (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Каспарян, Сурен Акопович (1924—1994) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Каспарян, Юрий Дмитриевич (род. 1963) — советский и российский музыкант, бывший участник группы «Кино».

См. также 
 Гаспарян
 Каспар
 Каспаров